Hunderup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hunderup (Esbjerg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hunderup Sogn, Esbjerg Kommune
 Hunderup (Odense) – et kvarter i Odense og et ejerlav i Thomas Kingos Sogn, Odense Kommune
 Hunderup var en firelænget gård i Skallerup Sogn i Vendsyssel hvor der har været skudehandel. I dag findes stadig Hunderup bæk.